

Geografia 
 Argentina
 Dipartimento di Presidente Roque Sáenz Peña – dipartimento nella parte meridionale della provincia di Córdoba
 Presidencia Roque Sáenz Peña – municipio, capoluogo del dipartimento di Comandante Fernández, nella provincia di Chaco
 Presidente Roque Sáenz Peña – quartiere del barrio di Saavedra, a Buenos Aires
 Sáenz Peña – stazione della linea A della metropolitana di Buenos Aires

Persone 
 Luis Sáenz Peña – politico e avvocato argentino, Presidente dell'Argentina dal 1892 al 1895
 Roque Sáenz Peña – politico e avvocato argentino, Presidente dell'Argentina dal 1910 al 1914

Altro 
 Diocesi di San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña – sede della Chiesa cattolica in Argentina suffraganea dell'arcidiocesi di Resistencia